

Austria 
 Cattedrale di Sant'Egidio a Graz

Città del Vaticano 
 Chiesa di Sant'Egidio a Borgo nella Città del Vaticano

Germania
 Chiesa di Sant'Egidio – chiesa di Braunschweig in Bassa Sassonia
 Chiesa di Sant'Egidio  – chiesa di Erfurt in Turingia

Francia 
 Chiesa di Sant'Egidio, a Saint-Gilles du Gard, dipartimento di Gard;
 Chiesa di Sant'Egidio, ad Argenton-les-Vallées, dipartimento di Deux-Sèvres;
 Chiesa di Sant'Egidio, a Étampes, dipartimento di Essonne;
 Chiesa di Sant'Egidio, a L'Île-Bouchard, dipartimento dell'Indre e Loira.

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Sant'Egidio a Borrello
 Chiesa di Sant'Egidio a Gessopalena
 Chiesa di Sant'Egidio a Scurcola Marsicana

Campania 
 Chiesa di Sant'Egidio ad Altavilla Silentina

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Egidio a Bologna
 Chiesa di Sant'Egidio a Cavezzo
 Chiesa di Sant'Egidio a Eia, frazione di Parma
 Chiesa di Sant'Egidio a Ferrara

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Sant'Egidio a Camporosso in Valcanale

Lazio 
 Chiesa di Sant'Egidio a Cellere
 Chiesa di Sant'Egidio a Roma
 Chiesa di Sant'Egidio a Tolfa
 Chiesa di Sant'Egidio a Viterbo

Liguria 
 Chiesa di Sant'Egidio a Bussana Vecchia

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Egidio a Mantova

Marche 
 Chiesa di Sant'Egidio a Staffolo

Toscana 
 Chiesa di Sant'Egidio a Firenze
 Chiesa di Sant'Egidio a Giuncarico, nel comune di Gavorrano
 Chiesa di Sant'Egidio a Montalcino
 Chiesa di Sant'Egidio a Siena

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Egidio a San Gillio

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Egidio a Mazara del Vallo

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Egidio a Ospedaletto
 Chiesa dei Santi Andrea ed Egidio a Salobbi, frazione di Novella
 Chiesa di Sant'Egidio a Quetta, frazione di Campodenno

Veneto 
 Chiesa di San Zilio a Padova
 Chiesa di Sant'Egidio a Pegolotte, frazione di Cona

Regno Unito 
 Cattedrale di Sant'Egidio a Edimburgo
 St Giles in the Field a Londra
 St Giles's Cripplegate a Londra

Slovacchia 
 Basilica di Sant'Egidio a Bardejov